

Toponyme
 Bernin (Isère), une commune française de l'Isère (38).

Hydronyme
 Bernin, un affluent de l'Estrigon.

Patronyme
 Le Bernin, sculpteur, architecte et peintre, voir Gian Lorenzo Bernini.

Paronyme 
Bernain, une plage de Biarritz

Homonymie de toponyme